Цуцкиридзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Цуцкиридзе, Гиоргий (род. 1996) — грузинский спортсмен-регбист.
 Цуцкиридзе, Григорий Семёнович (1895—?) — звеньевой колхоза имени Молотова Орджоникидзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Цуцунашвили Иосиф Захарьевич (1898—?) — звеньевой колхоза имени Молотова Орджоникидзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1950).
 Цуцкиридзе, Константин Захарович (1912—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, майор, Герой Советского Союза (1946).
 Цуцкиридзе, Леван Семёнович (1926—2021) — грузинский советский художник, известен своими иллюстрациями, оформил более тридцати книг, в том числе издания «Витязя в тигровой шкуре». Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Грузинской ССР.
 Цуцкиридзе, Михаил Онисимович (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.